Vermeylen ist der Familienname folgender Personen:

 August Vermeylen (1872–1945), flämischer Schriftsteller, Literaturkritiker, Kunsthistoriker und Politiker
 Piet Vermeylen (1904–1991), belgischer sozialistischer Politiker

Siehe auch:
 Vermeulen